

Astronomia 
 AX Circini  – stella variabile della costellazione del Compasso
 AX Microscopii  – stella variabile della costellazione del Microscopio

Cinema 
 Ax  – film di Kazım Öz del 1999

Codici 
 AX  – codice vettore IATA di Trans States Airlines
 AX  – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per le Isole Åland

Geografia 
 Ax-les-Thermes  – comune francese del dipartimento di Ariège

Informatica 
 .ax  – dominio di primo livello riservato per le Isole Åland
 AX  – registro delle CPU Intel

Letteratura 
 Gioca al buio l'87º Distretto (Ax) – romanzo di Ed McBain del 1964
 Ax – personaggio della serie di libri per ragazzi Animorphs

Mineralogia 
 Ax – abbreviazione di axinite

Altro 
 AX  – registro di accumulo dei microprocessori
 AX  – sigla usata per indicare l'American Express
 AX  – sigla usata per indicare l'Anime Expo

 AX  – automobile della Citroën
  Ax  – ring name del wrestler Bill Eadie nel tag team Demolition
 Emanuel Ax  – pianista statunitense di nascita ucraina
 James Ax – matematico statunitense
 AX  – rivista giapponese di manga pubblicata bimestralmente dall'editore Seirin Kōgeisha

Note